Ну, погоди! (выпуск 7) — седьмой советский мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!».

Сюжет 
Волк-моряк гуляет по набережной. Неподалёку он видит пароход, на который помимо других отдыхающих поднимается Заяц. Волк намеревается также сесть на судно, однако Морж-капитан прогоняет безбилетника. Тогда хищник пытается тайно пробраться на пароход: идёт по швартову; держится за поднимающийся якорь. Однако его преследуют неудачи и курьёзные ситуации: падение со швартова из-за ослепившей его прилетевшей газеты; попадание на глаза Моржу, который выбрасывает хищника за борт, крича: «Ну, заяц, ну, погоди!». Притворившись собакой Слонихи, Волку даже удаётся попасть на судно и спрятаться в стопке металлических брусков, однако электромагнит притягивает пряжку ремня хищника вместе с ним и выгружает за борт.

Догнав на паруснике плывущий пароход, Волк пытается поймать на нём Зайца: в его каюте; на палубе, раскачиваясь на мачтовом тросе. Однако он попадает лишь в курьёзные ситуации: убегает от прыгающего на него от качки судна чемодана; врезается в пролетавшую мимо чайку, из-за чего падает в дымовую трубу.

В трюме Волк намеревается схватить Зайца, однако из-за закрытого Моржом люка в помещении наступает кромешная темнота. Ничего не видя, хищник включает фонарь. Испугавшись тени, которую руками тайком отбрасывал Заяц, Волк бросает в неё осветительный прибор. Фонарь пробивает борт парохода, и трюм начинает заполнять водой. Вместе Волк и Заяц затыкают пробоину мешками и выкачивают насосом воду. Решение общей проблемы сближает их. Под руку они выходят прогуляться по палубе. Однако вскоре Заяц случайно наступает на штанину Волка и отрывает её часть. Тот злится на него, но в итоге прощает. Однако вскоре Заяц случайно наступает на другую штанину Волка и отрывает её часть. Не желая прощать этого, Волк злобно кричит: «Ну, Заяц!..» — и разрывает свою тельняшку, показывая на груди наколку с Зайцем, пронзённым стрелой, и надписью «Ну, погоди!».

Создатели

Музыка 
 Концертный эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Георгия Гараняна — «Фантазия на темы песен Никиты Богословского» (Георгий Гаранян);
 Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
 Инструментальный ансамбль Ленинградского радио и телевидения под управлением Виктора Игнатьева — «Игрушка» (Семён Чебушев);
 Инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Játékos trombiták» (Тамаш Деак);
 «Быстрый танец» (Александр Лукиновский);
 Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения (дирижёр — Генрих Дебих) — «Антифокстрот» (Лешек Богданович);
 Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба» — «Только мы» («Ljubi me») (музыка — Никица Калоджера, русский текст — Михаил Рябинин).

Производство 
По сценарию Анатолий Папанов должен был воскликнуть: «Ну, чемодан, погоди!». Однако актёр сделал по-своему: «Ну, чумадан, погоди!».

Примечания

Ссылки 
 Кадры из фильма 
 Диафильм Ну, погоди! выпуск 7 

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Ну, погоди!
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»